Let there be music (album), muziekalbum van Orleans
 Let there be music (single), single van Orleans